Де́чин (), бывш. Течен-Боденбах () — статутный город на севере Чешской республики, в Устецком крае. Расположен на реке Эльба, недалеко от границы с Германией. Административный центр района Дечин. Население по данным на 2012 год составляет 50 311 человек.

Дечин лежит на важной железнодорожной ветке Прага — Дрезден — Берлин. Является крупным промышленным центром. Средняя высота города над уровнем моря составляет всего 135 м, таким образом, Дечин является самым низкорасположенным городом Чехии.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 

Дечин
Города на Эльбе
Статутные города Чехии
Города Устецкого края